Pierre Goudelin kan syfta på:

 Pierre Goudelin (1550-1619), nederländsk jurist
 Pierre Goudelin (1580-1649), provensalsk skald